

«GoldenEye» () — песня, исполненная американской певицей Тиной Тёрнер и ставшая заглавной темой фильма о Джеймсе Бонде 1995 года «Золотой глаз». Авторами музыки и слов выступили Боно и Эдж из U2.

Композиция была включена в альбом с оригинальным саундтреком к фильму, а также в девятый студийный альбом Тёрнер Wildest Dreams. Песня была выпущена в качестве сингла 7 ноября 1995.

Песня стала большим хитом в Европе, возглавив венгерский сингловый чарт и достигнув топ-5 чартов Австрии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также достигла десятой позиции в британском чарте. За пределами континента сингл был менее успешен, достигнув сорок третей позиции в Канаде, шестьдесят третьей в Австралии и второй в американском Billboard Bubbling Under Hot 100.

Музыкальное видео для песни снял режиссёр Джейк Скотт, оно было выпущено в конце октября 1995 года.

Специально для игры GoldenEye 007 Николь Шерзингер исполнила кавер-версию хита.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Песни о Джеймсе Бонде
Песни Тины Тёрнер
Песни из кинофильмов